Ship of Fools puede referirse a:

 La Nave de los locos, pintura del pintor holandés El Bosco;
 Ship of Fools, sencillo del grupo inglés de música electrónica Erasure
Ship of Fools, sencillo de Robert Plant de rock, del álbum Now and Zen
 Ship of Fools, película estadounidense de 1965, dirigida por Stanley Kramer.
Ship of Fools, canción de la banda estadounidense de blues rock, The Doors